Francesca – nome proprio di persona italiano femminile
Francesca – film del 2009 di Bobby Paunescu
AF Francesca – nave traghetto della classe Strade Romane
Strada statale 436 Francesca – strada regionale italiana

Pagine correlate
Francesca da Rimini
Francesco